Калиняк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Калиняк, Богдан Михайлович (1962—2014) — украинский общественный активист, защитник Майдана, Герой Украины.
 Калиняк, Роберт (род. 1971) — словацкий политик, заместитель председателя Правительства Словакии, 15-й министр внутренних дел Словакии.